Tom Cavanagh ist der Name folgender Personen:

* Tom Cavanagh (Eishockeyspieler) (1982–2011), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Thomas Cavanagh (* 1963), kanadischer Schauspieler